Sweden kan avse:

 Sweden, Maine – en kommun (town) i Oxford County
 Sweden, New York – en kommun (township) i Monroe County
 Sweden (musikalbum) – ett album av The Mountain Goats

Se även
 Sverige
 New Sweden (olika betydelser)
 Sverige (olika betydelser)